glejak wielopostaciowy
 błona podstawna kłębków nerkowych
 Game Boy Micro